

Sigle
 Liquid-liquid extraction – Estrazione liquido-liquido
 Locally-Linear Embedding

Codici
 lle – codice ISO 639-3 della lingua lele (Papua Nuova Guinea)